Jindřich Habsburský zvaný Laskavý (1298, Vídeň – 3. února 1327, Bruck an der Mur) byl vévoda rakouský.

Vše pro rodinu 
Jindřich byl pátým synem římského krále Albrechta I. a Alžběty Goricko-Tyrolské. V okamžiku otcovy smrti roku 1308 byl cca desetiletý, hlavou dynastie se stal jeho bratr Fridrich.
Právě kvůli Fridrichově kandidatuře na opuštěný trůn římského krále se Jindřich v roce 1314 oženil. Strýcem novomanželky Alžběty byl jeden z kurfiřtů – kolínský arcibiskup Jindřich z Virneburgu.

Roku 1322 byl mladý Jindřich společně s Fridrichem v bitvě u Mühldorfu zajat. Stal se cenným vězněm českého krále Jana a byl nucen zůstat přes rok na hradě Křivoklát. Zemřel roku 1327 bezdětný a jeho ostatky byly pohřbeny v klášteře Königsfelden. Roku 1770 byly převezeny do St. Blasien a od roku 1809 jsou uloženy v St. Paul v Lavanttalu. Jindřich je společně se svými příbuznými zobrazen na vitráži v Königsfeldenu.

Vývod z předků

Literatura

Externí odkazy 
 

Rakouští vévodové
Dvojčata
Pohřbení v klášteře Königsfelden
Pohřbení v klášteře Lavanttal
Narození v roce 1298
Úmrtí 3. února
Úmrtí v roce 1327
Muži
Habsburkové v 14. století